L'abréviation 3S peut faire référence à :
 3S, le code AITA d’Air Antilles ;
 Téléphérique 3S, un type de remontée mécanique ;
 Suez Smart Solutions, une filiale du groupe Suez.

Voir aussi